Une liste noire est un document rassemblant les noms d'individus ou d'entités jugés indésirables, hostiles ou ennemis par une personne, un groupe ou une organisation donnée.
 La liste noire de Hollywood est une liste d’artistes à qui les studios hollywoodiens refusaient tout emploi, parce qu’ils les soupçonnaient de sympathie avec le parti communiste américain.
 Une liste noire en aviation est une liste de compagnies d'aviation civile qui sont désignées comme indésirables par le gouvernement d'un pays.

Titres 

 Liste noire, film français réalisé par Alain Bonnot sorti en 1984 ;
 La Liste noire (Guilty by Suspicion), film franco-américain d'Irwin Winkler sorti en 1991 ;
 Liste noire, film québécois réalisé par Jean-Marc Vallée sorti en 1995.

Voir aussi